La Chica Dorada puede hacer referencia a:

 el apodo de la cantante mexicana Paulina Rubio.
 La Chica Dorada, álbum de la cantante mexicana Paulina Rubio.
 «La Chica Dorada», canción de la cantante mexicana Paulina Rubio.
 La Chica Dorada Tour, gira musical de la cantante mexicana Paulina Rubio.